Gelida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gelida (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gelida (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar